Тёнс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тёнс, Дилан (род. 1992) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Тёнс, Эдвард (род. 1991) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.